Az Oszorkon (régebbi irodalomban Uszerken) több, líbiai származású ókori egyiptomi neve is. Híres viselői:

 Oszorkon vagy Oszorkhór, a XXI. dinasztia fáraója
 I. Oszorkon, a XXII. dinasztia fáraója
 II. Oszorkon, a XXII. dinasztia fáraója
 III. Oszorkon, a XXII. dinasztia fáraója
 IV. Oszorkon, a XXII. dinasztia fáraója
 Oszorkon herceg, II. Sesonk és Neszitaudzsatahet fia; a szentpétervári Denon-papirusz említi
 Oszorkon herceg, tábornok, Herisef hérakleopoliszi főpapja, talán I. Oszorkon fia; hérakleopoliszi sírjából ismert
 Oszorkon, Ámon thébai főpapja és herceg, valószínűleg azonos III. Oszorkonnal
 Oszorkon, Ámon thébai főpapja és herceg, talán Rudamon fia; egy kairói szobráról ismert
 Oszorkon, Ptah memphiszi főpapja a XXII. dinasztia idején
 Oszorkon meswes törzsfő, Tefnaht elődje

Kapcsolódó szócikkek 
 Sesonk
 Nimlot
 Takelot
 Karomama

Források

Ókori egyiptomi nevek